

Musica 
 DJ Ozma – cantante giapponese
 Ozma – gruppo musicale rock and roll statunitense
 OZMA – album dei Melvins del 1989

Altro 
 Ozma – anime di Leiji Matsumoto del 2012
 Ozma – sovrana di Oz, personaggio dei Libri di Oz
 Ozma – personaggio di Final Fantasy IX
 Progetto Ozma – progetto SETI effettuato da Frank Drake nel 1960